Андеку́р-ле-Ранса́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Лілля, 10 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Андекур-ле-Рансар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Андекур-ле-Рансар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале